Welcome to the Jungle, een nummer van Guns N' Roses uit 1987
 Welcome to the jungle (Tainy), een nummer van Tainy uit 2009